kamper – samochód kempingowy
 kampowanie – termin dot. gier komputerowych